Конрад Фрайхерр фон Вангенхайм (; 20 августа 1909 — 28 декабря 1953, Сталинград) — немецкий кавалерийский офицер, спортсмен, победитель летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине в конном троеборье.

Биография 
В чине ротмистра служил в кавалерийском полку в Силезии. Участник Второй мировой войны.

В июле 1944 года на Восточном фронте подполковник Вангенхайм был взят в плен воинами Красной Армией. Несколько лет провёл в советском плену в ожидании репатриации в Германию из Советского Союза. В 1953 году был найден повешенным в Сталинграде. По заключению экспертов, покончил с собой.

Выступление на Олимпийских играх 1936 г 

Участник командных выступлений в конном троеборье за сборную нацистской Германии. Члены сборной Германии в конных видах спорта, в основном, офицеры кавалерии вермахта, выступали в военной форме.

На четвёртом комбинированном препятствии, во время прыжка через водную преграду лошадь фон Вангенхайма «Курфюрст» споткнулась, упала на него, сломав при этом ключицу наезднику.
Чтобы закончить соревнование и не упустить шанс на медаль всей команды в целом, фон Вангенхайм, несмотря на боль от травмы, продолжил участие в соревновании и успешно закончил оставшуюся часть 8-километровой дистанции. В составе сборной стал победителем летних Олимпийских игр 1936 года в конном троеборье.

Вошёл в историю Олимпийских игр, как образец воли к победе, мужества и патриотизма.

Примечания

Ссылки 
 Konrad Freiherr Von Wangenheim: The Arm In The Sling Gold Medallist

Конники Германии
Конники на летних Олимпийских играх 1936 года
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Повесившиеся
Офицеры вермахта
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Умершие в местах лишения свободы
Военнопленные Германии
Бароны Германии